Интерес к происхождению святого Арнульфа Мецского, основателя династии Арнульфингов, обусловлен тем, что Арнульф является первым достоверно известным предком Карла Великого. До настоящего времени ведутся дискуссии о том, кто мог быть предком святого Арнульфа.

Упоминание в документах 
Ни один современный Арнульфу Мецкому (около 582—640) документ не говорит о его происхождении. Первые Каролинги помнили больше своё происхождение от Пипинидов, то есть по материнской линии, чем происхождение Арнульфингов. Только происхождение Анзегизеля подтверждено документально и не вызывает вопросов. Родство между Святым Арнульфом и Анзегизелем определённо описано полтора века спустя историком Павлом Диаконом.

Следующие документы также так или иначе свидетельствуют о ранних Арнульфингах и их предках:

 Житие Святого Коломбана (650 год): «Бертульф происходил из благородной, хотя и языческой семьи, и приходился двоюродным братом блаженному Арнульфу из Меца».
 Житие Святого Арнульфа (650 год): «Арнульф, благородной франкской крови, сын благородных и знатных родителей».
 Продолжатели Фредегара (750 год): «…и Пипин, сын покойного Ансегизела, франки знатного происхождения, правили Австразией».
 Павел Диакон в «Деяниях мецких епископов» (около 784 года): «Агиульф, который, как говорят, был рожден дочерью короля франков Хлодовея, а отец его происходил из знатной сенаторской семьи. За ним воспоследовал его племянник по имени Арноальд. За ним следовал Паппол. После них к управлению Церковью был допущен блаженнейший Арнульф, муж славившийся повсюду светом святости и блестящим происхождением… … этот почтенный муж, во времена своей юности родил в узах законного брака двоих сыновей, а именно, Ансхиза (Анзегизеля) и Клодульфа. Анзегизель родил Пипина, … Пипин родил Карла, мужа во всех отношениях сильнейшего… …он родил Пипина, …»
 Commemoratio genealogiae domni Karoli gloriossimi imperatoris (810 год): «Анспертус, сын славных и знатных родителей, из сенатского рода взял в жены дочь короля Хлотаря по имени Билихильда от которой у него родилось три сына и дочь. Старшего сына звали Арноальд, второго Фериол, третьего Модерих, а дочь — Тарцизия. Фериол был епископом в городе Юзес. Модерих был епископом в d’Aristum (южная Франция). Арноальд был отцом епископа Арнульфа. Сеньор Арнульф родил Флодульфа и Анхиза. Флодульф был рукоположен в сан епископа. Анхиз родил Пипина. Пипин родил Карла. Карл был отцом короля Пипина, который стал отцом славного и благородного короля Карла Великого». Позже эта родословная была продолжена с поколениями происходящими от Карла Великого.
 Commemoratio genealogia domni Arnulfi episcopi et confessoris Christi (840/855 год): включает в себя Commemoratio genealogiae domni Karoli gloriossimi imperatoris с добавлением братьев Ансперта, деда Арнульфа. Эта генеалогия также возобновлена продолжателями.
 Рукопись, написанная в 840—855 годах в аббатстве де Фонтенелль: "Бодогизус родил Арнульфа, блаженного епископа города Мец. Святой Арнульф родил Ансгиза, отца Пипина майордома франков. Пипин родил герцога Карла. Герцог был отцом короля Пипина. Пипин стал отцом Карла, самого известного в этом роде. Карл стал отцом императора Людовика.
 Genealogia regum Francorum (870 год): «Хлотарь II отец Дагоберта и Билихильдис (Билихильды). Билихильдис родила Арноальда от знатного мужа Анспертуса. Арноальд родил Арнульфа, позднее ставшим епископом Меца. Арнульф родил Флодульфа, Вальхиса и Ансигиза. Ансигиз родил Пипина от Бегги дочери майордома Пипина. Пипин Старый отец Карла Старшего. Этот Карл отец короля Пипина и Карломана, ставшего позднее монахом. Король Пипин родил Карломана и императора Карла. Карл был отцом Пипина, Карла Юного и Луи. Луи родил Лота, Пипина и Людовика от Ирменгарды и Карла Лысого от Юдифи». Этот вариант Commemoratio genealogiae domni Karoli gloriossimi imperatoris был направлен на то, что вывести Билихильду не от Хлотаря I, а от Хлотаря II и сделать её сестрой Дагоберта. Хлотарь II и Арнульф были современниками друг друга и последний хронологически не мог являться его правнуком.
 Житие Святого Хлодульфа (875 год): «Таким образом, он (Хлодульф) был сыном Арнульфа, который был епископом Меца […] его отец происходил из древнего сенаторского рода, который возглавляет его отец Арноальд [ …], который была сыном Ансперта. Говорят Агилульф, епископ Меца, родился от дочери короля Кловиса. Матерью Клодульфа была Дода; не было более благородных и знатных родителей».
 Уммо в его Житие Святого Арнульфа пишет (X век) «Блаженный Арнульф родился от отца родом из Аквитании и матери из Швабии в замке Леисензи около Шомона во времена императора Маврикия [… ] его женой была Дода, девушка из благородного рода […] от неё он имел двух сыновей: Клодульфа и Анхиза […] у Анхиза родился сын Пипин, принц Германии, от его жены Бегги, сестры святой Гертруды Невельской […] от сестры Пипина по имени Вальдрада родился Гуалхиз, который родил святого Вандрегизеля, проповедника Христа […] От сестры Гуалхиза (Валхиза) родился святой Гонд де Уаес, сын графа Вердена».
 Англосаксонские рукописи конца XI века или начала XII века: «Анхиз, оставив Трою, родил сына Франко, который дал своё имя всем франкам. Этот Франко, princeps generis, родил Грифо. Балдгисл родился от Грифо. Лодупих родился от Балдгисла. Алпгис родился от Лодупиха. Алпгилс родил Аодульфа. Аодульф родил Ансигиза. Ансигиз отец Пипина. Карл родился от Пипина». Есть и другой вариант: "Грифо родил Халдгисла. Момулин родился от Халдгисла. Батгисл родился от Момулина. Батгисл родил Аодульфа. Аодульф родил Ансигиза […] ".
 Житие Святого Гундульфа (XII век): «Гундульф сын Мундериха, убитого по приказа короля Австразии Теодориха I за покушение на его власть, воспитывался вместе со своим братом Бодогизелем при дворе Хлотаря I. В старости, осыпанный милостями короля Теодеберта II, он даёт наставление своему племяннику Арнульф, сыну Бодогизеля: „Слушай меня, любимый племянник. Проклятие от Бога на наш род начались со смертью от меча Мундериха, сына отцеубийцы Хлодериха. Молись, чтобы Христос не покарал нас, ибо Бог проклял потомков Хлодериха до третьего и четвёртого колена“. Отказавшись от света, Гундульф постригся в монахи, и после смерти Монульфа, стал епископом в Тонгерене, в возрасте шестидесяти лет».
 Эгидий Орвальский (1250 год): «Лотарь, король франков, отец Дагоберта, был отцом Билихильды. Она родила от благородного Ансберта Арноальда или Бодогизеля, которого также называли Боггис. Боггис от жены Оды родил сына Арнульфа, ставшего позже священником в Меце. Арнульф от жены Доды родил Ансигизеля и Клодульфа».

Анализ всех этих материалов говорит о том, что ранние авторы не знают происхождения святого Арнульфа, а просто говорят, что род был несомненно благородным и знатным. Генеалогии же, появившиеся спустя полтора века, наполняют род новыми поколениями и новыми представителями поколений уже известных.

Позиции историков по отношению к этим генеалогиям 
Долгое время по общепринятой среди историков позиции Арнульф Мецкий считался сыном другого епископа Мецского — Арноальда. Однако в XVII веке один из историков, изучавший Commemoratio genealogia domni Arnulfi episcopi et confessoris Christi, обратил внимание на то, что брат сенатора Анспертуса и дядя святого Ферроля святой Фирмин из Юзеса является ближайшим родственником императора Авита. Так впервые появилась гипотеза, совершенно неизвестная средневековым авторам, которая пыталась породнить Каролингов с правителями Римской империи.

Только в конце XIX начале XX века историческая наука оспорила этот тезис, что особенно присуще работам Луи Салтета. Рассматривая генеалогии в сравнении с другими современными им документами, он раскрывает их несоответствие и заявляет на этом основании, что все генеалогии Каролингов фальшивые. Это мнение, господствовавшее в течение всего XX века, и сейчас имеет много сторонников.

Но критика Салтета имеет свои недостатки: обращая внимание на присутствующие в генеалогии противоречия и несоответствия историческим фактам, автор не раскрывает нам методы их составления, а главное причины, побудившие их авторов к созданию той или иной фальсификации. К тому же в его работах не была исследована генеалогия Фонтелльской рукописи. В 1986 году Йорг Ярнут занялся критическим изучением различных вариантов родословной Каролингов, признанных ранее ложными. По его мнению, работа средневековых фальсификаторов состояла больше в том, чтобы интерполировать подлинные факты, а не изобретать новые генеалогии. По его мнению, генеалогии основываются на интерполяции и интерпретации подлинных документов, которые были доступны епископству Меца в VIII веке.

Различные гипотезы родословной 
Изучение всех ложных родословных Каролингов приводит к двум основным гипотезам:
 Мецской гипотезе: по которой Арнульф Мецкий был сыном епископа Мецского Арноальда,
 Гипотезе, основанной на данных рукописи аббатства де Фонтенелль, согласно которой Арнульф был сыном Бодогизеля.
Сообщение Эгидия д’Орвал (1250 год) является первой попыткой объединить обе эти гипотезы.

Мецская гипотеза: Арнульф — сын Арноальда Мецкого 
Мецской эта гипотеза названа потому, что выводит родословную Каролингов от епископов города Меца VI и VII веков. Её отличительной особенностью является, то что Святой Арнульф является сыном епископа Арноальда Мецкого. Первым документом, котором делалось такое заявление, был Commemoratio genealogiae domni Karoli gloriossimi imperatoris, написанный, как предполагают, в 810 году на основании рукописей епископства Мец.

Создание этой родословной обусловлено может быть следующими целями:
 узаконить власть Каролингов, делая их родственниками Меровингов;
 представить Каролингов в качестве объединителя галло-римлян через брак сенатора Ансберта и Блитхильдис (Билитхильдис).
 сделать причастной епархию Меца к происхождению Карла Великого.

Но эта родословная имеет серьёзные недостатки:
 Святой Арнульф всегда ассоциируется с родом знатных франков; тут же выводится из галло-римского сенаторского сословия;
 Блитхильдис (Билитхильдис), дочь Хлотаря I неизвестна Григорию Турскому, который составил однако исчерпывающий список детей этого короля.

В 1986 году Йорг Ярнут возобновил изучение Commemoratio genealogiae domni Karoli gloriossimi imperatoris и классифицирует различную генеалогическую информацию по четырём категориям:
 подлинная информация, подтверждённая другими источниками;
 ложная информация, противоречащая другим современным источникам;
 другая информация, сопоставление которой с современными ей документами не позволяет ни подтвердить её, ни опровергнуть. Имеется два вида такой информации:
 та, которая добавлена для прославления епископов Меца или Каролингов и из-за этого факта считается маловероятной;
 та, которая не несет в себе ничего, за исключением имен и представляется как вероятная.

Как говорилось выше, Йорг Ярнут считает, что работа средневековых фальсификаторов состояла больше в том, чтобы интерполировать подлинные факты, а не изобретать новые генеалогии. По его мнению, генеалогии основываются на интерполяции и интерпретации подлинных документов, которые были доступны епископству Меца в VIII веке. Главным образом, мецские родословные составляются спустя два века после жизни святого Арнульфа, и они не противоречили знаниям их авторов об той эпохе, но содержали ошибки и противоречия если рассматривать непосредственно документы той эпохи. Продолжение работы Ярнута состоит таким образом в том, чтобы объяснять причины различных ошибок, которые содержат мецские родословные.

Объясняя причины взаимосвязи Арноальда Мецкого и Арнульф Мецкого, Ярнут думает, что авторы родословных пользовались документом, описывающих Клодульфа, сына Арноульда (Арноульфа), nepos Арноальда. Переводя nepos как внук, авторы посчитали Арноальда отцом Арнульфа, несмотря на различную этническую принадлежность носителей этих двух имён. Но nepos имеет несколько значений: "внук ", "племянник " или «внучатый племянник». Вариант племянника хронологически маловероятен, остается два других:
 Клодульф — внучатый племянник Арноальда. Мать Арнульфа была сестрой Арноальда. Эта гипотеза подкреплена ономастикой, которая считает, что имя Arnulf (Arn-ulf) образовано корнями происходящими от Arnoald (Arn-oald) и от Agilulf (agil-ulf).
 Клодульф — внук Арноальда по линии матери, которой согласно Житию Арнульфа, переписанному в X веке была Дода. Эта гипотеза также поддержана данными ономастики, так как Дода имя сестры Ансберта и Агилульфа.

Имя же Арнульфа может быть объяснено из гипотезы родословной Фонтенелля.
В итоге, анализ Ярнута позволяет составить следующую картину:

Фонтенелльская гипотеза: Арнульф — сын Бодогизеля 
Другая традиция, отличная от мецской генеалогии, возникла в Средние века. Первым документом, содержащим эту родословную, является рукопись, написанная в 840—855 годах в аббатстве де Фонтенелль. В ней говорится: «Бодогизус родил Арнульфа, блаженного епископа города Мец. Святой Арнульф родил Ансгиза, отца Пипина майордома франков. Пипин родил герцога Карла. Герцог был отцом короля Пипина. Пипин стал отцом Карла, самого известного в этом роде. Карл стал отцом императора Людовика». В этом документе в отличие от двух мецских Commemoratio, назван другой отец Арнульфа Мецского, а также сын Арнульфа назван Ансгизом, а не Анхизом. Это говорит о различных источниках информации, использованных для написания данных документов. Основатель аббатства Фонтенелль, Святой Вандриль, является близким родственником святого Арнульфа и безусловно располагал подлинными документами лёгшими в основу рукописи.

Англосаксонские хроники конца XI века или начала XII века говорят, что: «Анхиз, оставив Трою, родил сына Франко, который дал своё имя всем франкам. Этот Франко, princeps generis, родил Грифо. Балдгисл родился от Грифо. Лодупих родился от Балдгисла. Алпгис родился от Лодупиха. Алпгилс родил Аодульфа. Аодульф родил Ансигиза. Ансигиз отец Пипина. Карл родился от Пипина». Есть и другой вариант: "Грифо родил Халдгисла. Момулин родился от Халдгисла. Батгисл родился от Момулина. Батгисл родил Аодульфа. Аодульф родил Ансигиза […] ". Этот отрывок содержит информацию, которая противоречит общепринятой в то время мецской родословной, следовательно не содействует целям фальсификаторов. Мы должны рассматривать это сообщение в том качестве, что она является подтверждением существования различных вариантов родословных с довольно давнего времени. К сожалению имена, содержащиеся в отрывке, невозможно идентифицировать, за исключением Аодульфа — Арнульф, Лодупиха — Кловис или Хлодвиг.

В житие Святого Гундульфа (XII век) говорится: «Гундульф сын Мундериха, убитого по приказу короля Австразии Теодориха I за покушение на его власть, воспитывался вместе со своим братом Бодогизелем при дворе Хлотаря I. В старости, осыпанный милостями короля Теодеберта II, он даёт наставление своему племяннику Арнульф, сыну Бодогизеля: „Слушай меня, любимый племянник. Проклятие от Бога на наш род начались со смертью от меча Мундериха, сына отцеубийцы Хлодериха. Молись, чтобы Христос не покарал нас, ибо Бог проклял потомков Хлодериха до третьего и четвёртого колена“. Отказавшись от света, Гундульф постригся в монахи, и после смерти Монульфа, стал епископом в Тонгерене, в возрасте семидесяти шести лет». Мы можем сделать вывод, что эти данные также противоречат общепринятой родословной, как и англосаксонские хроники, и также как и хроника передавались в разных вариантах различно.

Этот вариант родословной чаще всего средневековыми историками не рассматривался. Только в 1683 году герцог Эпернон опубликовал его. Более недавно, историк Жозеф Депуан описал данную родословную, но его отсутствие методологии побудило историков не принимать её в расчет.

Бодогизель: четыре Бодогизеля известны в конце VI века, и единственный, который может идентифицироваться с отцом Святого Арнульфа, австразийский дворянин, брат герцога Бабона и сын Муммолина, графа в Суассоне. Посланный с посольством в Константинополь в 589 году, он останавливается в Карфагене, где был растерзан толпой. Его брат Бабон был послом в Константинополе в 585 году.

Муммолин идентичен вероятно Муммолину, майордому Нейстрии в 566 году. Отец его неизвестен, но Житие Гундульфа, позволяет сформулировать гипотезу: она утверждает, что Арнульф был nepos Гундульфа, который вероятно идентифицируется с майордомом Австразии в 595 году и епископом в Тонгерене с 600 до 607 года, родившемся в 525 году. Хронологически, nepos не может переводиться как «племянник». «Внук» также не возможен, так как дедушка по отцовской линии — Муммолин, а дедушка по материнской линии является алеманом, что не соответствует франку Гундульфу. Гундульф таким образом дядя отца Арнульфа. В Житие Гундульфа говорится о брате святого Бодогизеля, который идентифицируется с одним дворянином Прованса, ставшего затем герцогом Австразии, умершем в 585 году. Автор жития, вероятно, смешал двух Бодогизелей, фактически дядю и племянника. Гундульф и Бодогизель, вероятно, братья Муммолина.

Отец Гундульфа, и соответственно Муммолина, был Мундерих, троюродный брат короля Теодориха I, восставший против него в 532 году, утверждая, что австразийский трон по закону должен принадлежать ему, и погибший вскоре в бою. Претензии были обоснованы, так как австразийское дворянство приняло сторону Мундериха и также, потому что Теодорих, как свидетельствует Григорий Турский, объявил себя готовым разделить королевство. Поэтому весьма правдоподобным представляется, что Мундерих был сыном Хлодериха, как сказано в Житие, короля Кёльна и двоюродного брата Хлодвига, который был королём в части Австразии до своей смерти в 508 году. Хлодерих является сыном короля Кёльна Сигиберта Хромого.

В Истории Реймской церкви Флодоарда упоминается священник Бальдерис и его сестра Боба (ставшая потом Святой Бевой). Бева была дочерью короля Сижеберта и основательницей аббатства Сент-Пьерр-лес-Дамес и его первой аббатисой. Её племянницей была святая Дода. Хронологически, этот король Сижеберт может быть только Сигибертом Хромым.

В конечном счете, гипотеза, предложенная монахами Фонтенелля стремится к тому, чтобы сделать из Каролингов прямых потомков первых королей Кёльна, что выражается следующей картиной:

Генеалогические дополнения

Принцесса франков, мать Ансберта 
Одинаковые имена (Mundéric, Mummolin / Mummolus, Doda и Babo) встречаются среди потомков Хлодериха и Ансберта. Это очень сильный показатель родства между двумя группами потомков, родства, через брак между ближайшей роднёй галло-римлянина Ансберта и франка Хлодериха. С другой стороны, Павел Диакон упоминает в 783 году, что мать епископа Агиульф Мецского была дочерью короля Хлодвига. Эрудиция и достоверность этого автора не позволяют отклонять эту информацию, но две известные дочери Хлодвига (Клотильда (Clotilde, ?), жена короля вестготов Амалариха, и Теодехильда, ставшая монашкой) не могли быть матерью Агиульфа. Йорг Ярнут предложил идентифицировать мать Агилульфа с другой Теодехильдой, дочерью короля Теодориха I, посчитав, что Павел Диакон просто смешал двух принцесс. Жозеф Депуан предположил что матерью была дочь Хлотаря I, считающаяся, в некоторых вариантах женой Ансберта, Блитхильдой (Билихильдой). Кристиан Сеттипани, учитывая также ономастическое совпадение, упомянутое выше, предполагает, что Павел Диакон плохо расшифровал имеющиеся у него документы и прочитал Chlodovicus (=Clovis) вместо того, чтобы читать Chlodoricus (=Cloderic).

Происхождение отца сенатора Ансберта 
В XVII веке историк в Commemoratio genealogia domni Arnulfi episcopi и confessoris Christi упоминает епископов города Юзес Святого Фирмина и святого Ферреоля, соответственно брата и сына сенатора Ансберта. Оба эти епископа присутствуют в Житие святого Фирмина.

Commemoratio ошибочна по отношению к родственной связи, существующей между обоими епископами и Ансбертом. Не принимая в расчет хронологию, она противоречит Житию Фирмина. Анализ показывает, что автор Commemoratio не был знаком с семьей святого Фирмина. Сеттипани полагает, что у него не было никакого интереса искажать текст и что это произошло из-за неправильной интерпретации документов. Замечая, что семья Ансберта связана с регионом Нима, также как и святой Фирмин; он предполагает, что Ансберт был племянником святого Фирмина. Родословная же святого Фирмина хорошо известна: речь идет о семье Ферреоли.

Мать Арнульфа Мецского: святая Ода 
В X веке Уммо, в своем Житие Арнульфа впервые даёт информацию о матери святого Арнульфа, называя её швабкой, то есть алеманкой. В 1250 году Эгидий д’Орвал называет её имя — Ода, но так как он пытается примирить разные родословные идентифицируя Арноальда и Бодогизеля в одном и том же человеке, не знаем происхождения этой информации: то ли это имя супруги Арноальда, то ли супруги Бодогизеля, матери Арнульфа?

Есть ещё упоминания об Оде: начиная с X века, в списках аббатства Ставело упоминается некая Huode. В XI веке, в Annales Lobienses упоминают Оду, вдову Бодогизеля или Боггиса, герцога Аквитании и тетю святого Юбера (Губерта). В XII веке Сигеберт де Гемблю уточняет, что святая Ода умерла в 711 году и похоронена в Аме. В течение следующих веков, родство становится все более и более произвольным и находим Оду вновь упомянутой в хартии Алаона. Но, даже если часть этих традиций неверна (что Бодогизель, отец Арнульфа, был герцогом Аквитании, её кончина датируется 711 годом, родстве святого Юбера с Арнульфингами), предание об Оде — слишком давняя традиция чтобы отказаться от неё без обоснований.

В 634 году, Адальгизель Гримо, дьякон в Вердене, составляет своё завещание и упоминает в нём свою сестру Эрменгарду, дьяконессу, Адо, своего брата, своего племянника герцога Бабон и свою тетку по отцовской линии, которой он не называет, но говорит, что он похоронена в Аме. Нотариус называет Арнульфа и герцог Адальгизеля свидетелями завещания. Имена Арнульф и Бабон показывают близкое родство с Бодогизелем, и родители Бабона, родственника Адальгизеля Гримо происходят, вероятно, от Бабо, брата Бодогизеля. В 1977 году, в аббатстве Аме был найден саркофаг, датируемый VII веком, который, судя по надписи, содержал остатки Святой Кродоар. Хронологически, она — вероятно тетка по отцовской линии Адальгизель Гримо, а имя Ода — есть уменьшительное имя от Кродоар.

Семья святого Вандриля 
Уммо в своем Житие Арнульфа пишет «от сестры Пипина по имени Вальдрада родился Гуалхиз, который родил святого Вандрегизеля, проповедника Христа […] От сестры Гуалхиза (Валхиза, Валдегизель) родился святой Гонд де Уаес, сын графа Вердена». Святой Вандергизель, который после был назван святым Вандрилем, вероятно, состоял в родстве со святым Арнульфом, так как корень — gisel, которым заканчивается его имя и имя его отца, встречается в именах Бодогизель, Анзегизель и Адальгизель. Кроме того, аббатство Фонтенелль, судя по всему, располагало уставами и документами, которые позволили его монахам написать рукопись где отцом святого Арнульфа назван Бодогизель. Впрочем, Житие Вандриля также утверждает, что он был близким родственником Арнульфингов.

Бабушка Святого Вандриля, сестра Пипина Ланденского, носит имя Вальдрада, которое распространено в роду Агилульфингов. Имена детей Пипина также более распространены у Агилульфингов: Гримоальд, Гертруда и возможно Бегга (если производить это имя от Герберги). Есть ещё одна семья близкая к Арнульфу Мецкому, в которой также присутствуют имена Агилульфингов. Речь идёт о семье Адальгизеле Гримо, так как Гримо есть уменьшительное имя от Гримоальда. С другой стороны, Маттиас Вернер отметил что между Агилульфингами и Пипинидами существуют давние родственные отношения, преплетенные в неразрывный клубок. Все это говорит о союзе между обеими родами, заключенному ещё до брака Анзегизеля и Бегги. Кристиан Сеттипани предположил что, возможно, в браке с сестрой Пипина Ланденского Вальдрадой состоял, брат Бодогизеля, Бабо.

Литература 
 Christian Settipani, Les Ancêtres de Charlemagne, Paris, 1989, 170 p. (ISBN 2-906483-28-1), p. 28-29, 38-42, 55-58 et addenda.
 Christian Settipani, La Préhistoire des Capétiens (Nouvelle histoire généalogique de l’auguste maison de France, vol. 1), éd. Patrick van Kerrebrouck, 1993 (ISBN 2-9501509-3-4), p. 139—146
 Christian Settipani, " L’apport de l’onomastique dans l'étude des généalogies carolingiennes ", dans Onomastique et Parenté dans l’Occident médiéval, Prosopographica et genealogica, Oxford, 2000, 310 p. (ISBN 1-900934-01-9), p. 185—229

Ссылки 
 Павел Диакон «Деяние Мецких епископов»
 Продолжатели Фредегара
 Григорий Турский HISTORIA FRANCORUM
 Житие святого Вандриля

Арнульфинги